Ulvi může být:

místní jméno
 Ulvi (Avinurme) – vesnice v obci Avinurme v estonském kraji Ida-Virumaa
 Ulvi (Rägavere) – vesnice v obci Rägavere v estonském kraji Lääne-Virumaa

estonské ženské rodné jméno
 Ulvi Tamm (*1959) – estonská hudební pedagožka

turecké mužské rodné jméno
 Ulvi Cemal Erkin (1906–1972) – turecký hudebník
 Ulvi Uraz (1921–1974) – turecký herec a režisér